Ел Пистлар има више значења:

 Ел Пистлар (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пистлар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику